Meliboeus — род златок из подсемейства Agrilinae.

Описание 
Боковой край переднеспинки одинарный. Переднегрудь с цельным воротничком.

Систематика 
В составе рода:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Agrilinae
Роды жесткокрылых